Hani peut désigner :
 Les Hani une des 56 minorités ethniques vivant en Chine.
 Le hani est leur langue, de la famille tibéto-birmane.
 Hani est un chef-lieu de district de la province de Diyarbakır en Turquie.
 Hani, une île d'Islande.

Prénom 
Le prénom arabe Hani (en arabe : hānī, ) signifie agréable ; salutaire.
 Hani Hanjour est selon le FBI l'un des 19 pirates de l'air ayant commis les attentats du 11 septembre 2001.
 Hani Ramadan est un intellectuel suisse de confession musulmane.
 Hani Rashid est un architecte canadien.
 Hani Said est un footballeur égyptien.
 Hani est une chanteuse sud-coréenne du groupe EXID.

Patronyme 

 Jean Hani (1917-2012), philosophe et universitaire français
 Omar Hani (1999-), footballeur international jordanien